Kuti István (1938) labdarúgó
 Kuti István Mikola-díjas pedagógus